Bukur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bukur, Pekalongan, by, 
 Bukur, Nganjuk, by, 
 Bukur, Madiun, by, 
 Bukur, Kediri, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar